En portugais brésilien,  signifie « langue de terre, promontoire ».

 Pontal, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Pontal, une péninsule située à Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro ;
 Pontal do Araguaia, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Pontal do Paraná, une municipalité de l'État du Paraná ;
 , une ville fantôme de l'État du Tocantins.